Спи́сок покрытосеменны́х расте́ний, занесённых в Кра́сную кни́гу Росси́и



(=)
  (incl. )







, или  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Trigonosciadium komarovii (Manden.) Tamamsch.)
  (Cachrys alpina Bieb.)











(Compositae) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (за исключением популяций Республик Тыва и Алтай, Алтайского и Красноярского краев)

=





(Cruciferae)











(Charesia akinfievii (Schmalh.) E. Busch)



(Eurotia lenensis Kumin.)

(Nigrina serrata Thunb.)







(Cornus controversa Hemsl. ex Prain; Swida controversa (Hemsl. ex Prain) Sojak)

(за исключением популяций Алтайского и Красноярского краев, Республики Тыва и Магаданской области)

(R. fauriei auct.)



(за исключением популяций Приморского края)









(E. robustus auct.)

(Arachne colchica (Fisch. et C.A.Mey.) Pojark.)

(Leguminosae) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (G. compacta Schischk.)
  (G. lipskyi Novopokr. et Schischk.; G. sachokiana A. Kuth.)
  (G. glaberrima Novopokr.; G. adzharica M. Pop.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Сочевичник голубой (Orobus venetus Mill.))
  (плотнокистевая)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (P. hirsuta (Thumb.) Matsum.)

















(I. kaempferi Siebold ex Lem.)
 
 
 
 
  (I. astrachanica Rodionenko)



(Labiatae)



(A. elongata (Hoffm.) Koch)







(incl. F. colhica Grossh., F. hyrcana Grossh.))



(Najas tennuissima A. Br. ex Magnus)

(incl. N. caspica (D. C.) Fish., N. komarovii Grossh.)



(Orchis baltica (Klinge) Nevski)
  (Orchis majalis Reichenb.)
  (Orchis sambucina L.)
  (Orchis traunsteineri Saut., O. russowii (Klinge) Schlechter, O. curvifolia Nyl.)
 
 
  (Arethusa japonica A. Gray)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Gymnadenia cucullata (L.) Rich.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Orchis globosa L.)

(M. ircutensis M.Pop.)

(гибридный)
  (P. caucasica (Schipcz) Schipcz.)
 
 
 
  (incl. P. biebersteiniana Rupr., P. carthalinica Ketzch., P. lithophila Kotov)







(Gramineae) 
 
 
  (Eragrostis diarrhena (Schult. et Schult. fil.) Steud.)
 
  (Agropyron stipifolium Czern. ex Nevski)
 
  (Festuca sommieri) (F. longearistata (Hack.) Somm. et Levier)
  (Elymus europaeus L.)
 
 
 
  (Elymus daghestanicus Alexeenko)
  (Hordeum rupestre Alexeenko)
 
 
 
  (S. Joannis Celak.)
 
 
  (incl. S. ucrainica P. Smirn., S. rubens P. Smirn., S. glabrata P. Smirn.)





(C. abchasicum (Medw. ex Kuzn.) Kolak., C. adzharicum Pobed., C. circassicum Pobed., C. elegans Boiss. et Buhse)



(A. popovii Steinb. et Schischk. ex Sipl.)
 
 
 
 
 
 
 
 
  (incl. P. nigricans Storck., P. ucrainica (Ugr.) Wissjul.)















(incl. D. sophia Kalenicz., D. taurica Kotov)
 
  (incl. D. julia K.-Pol.)















.

Литература 
 

Списки видов, занесённых в Красную книгу России

Россия